Sing Sing – amerykańskie więzienie
 Sing Sing – amerykański film z 1932
 Sing Sing – włoski film z 1983
 Sing Sing – węgierski zespół muzyczny
 Sing Sing Penelope – polski zespół jazzowy
 Sing-Sing – album Maryli Rodowicz
 Sing Sing Death House – album The Distillers